Соревнования по бегу на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 6 и 7 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами являлся Сергей Шубенков из России.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышел 41 легкоатлет.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 110 метров с барьерами у мужчин состоялся 7 августа 2017 года. Олимпийский чемпион 2016 года и лидер сезона Омар Маклеод подтвердил звание сильнейшего барьериста 2017 года, выиграв звание чемпиона мира. Сергей Шубенков, отобравшийся в финал только по времени, на третьем подряд мировом первенстве попал в тройку призёров. После бронзовой медали в 2013 году и золотой в 2015-м он завоевал серебро на турнире в Лондоне. Балаж Байи добился самого крупного успеха в карьере, финишировав на третьем месте. Его бронзовая медаль стала для Венгрии двенадцатой в истории чемпионатов мира и первой, выигранной в беговых дисциплинах.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике